Beloeil (, AFI: [bɛlœj]) puede referirse a:

 Beloeil, ciudad de Bélgica.
 Beloeil, ciudad de Quebec, Canadá.
 Monte Beloeil, un antiguo nombre del Mont-Saint-Hilaire.
 Saint-Mathieu-de-Belœil, municipalidad de Quebec, Canadá.